Chaetosa är ett släkte av tvåvingar. Chaetosa ingår i familjen kolvflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kolvflugor
Chaetosa